USS Beale je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Beale (DD-40) 
 USS Beale (DD-471)

Beale